Камель — имя и фамилия арабского происхождения.

 Камель, Махди (род. 1995) — иракский футболист.
 Камель, Мухаммад Ибрагим (1927—2001) — египетский государственный деятель, министр иностранных дел Египта.
 Камель, Юсуф Саад (род. 1983) — бахрейнский легкоатлет.

См. также 
 Камели — парные понтоны, использовавшиеся для уменьшения осадки корабля и проводки его по мелководью.
 Камал — другая транскрипция арабского имени.